Douglas Fairbanks nella luna (Reaching for the Moon) – film del 1917 diretto da John Emerson 
Mi sposo... e torno! (Reaching for the Moon) – film del 1930 diretto da Edmund Goulding
Reaching for the Moon (Flores Raras) – film del 2013 diretto da Bruno Barreto